Gaya pyrenaica är en flockblommig växtart som beskrevs av Jean François Aimée Gottlieb Philippe Gaudin. Gaya pyrenaica ingår i släktet Gaya och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
pyrenaica